Вообще пустое, безлюдное место.

Основное значение:
Пустыня — тер­ри­то­рия от­ли­чаю­щая­ся за­суш­ли­вым кли­ма­том, где ис­па­ряе­мость в несколько раз пре­вы­ша­ет количество выпавших осадков.

«Пустыня» — одиннадцатый эпизод второго сезона американского мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».

См. также 
 Пустынь — монашеское поселение.